

Personnes 

 Adrien Delille (1799-1877), prestidigitateur français ;
 Ernest Armand-Delille (1843-1883), peintre paysager français ;
 Henriette DeLille (1813-1862), religieuse créole franco-américaine ;
 Jacques Delille dit « l'abbé Delille » (1738-1813), poète et traducteur français ;
 Jean-Baptiste Delille (1912-1995), coureur cycliste français ;
 Louis Étienne Delille (1825-1890), homme politique français ;
 Marie-Laurence Delille, chanteuse et comédienne française.

En hommage à l'abbé Delille 
 Place Delille, contenant la fontaine Delille à Clermont-Ferrand
 Monument funéraire de l'abbé Delille, au cimetière du Père-Lachaise à Paris